Az 1967-es európai Formula–2-es bajnokság volt a Formula–2 első szezonja. A bajnokságot, mivel a Formula–1-es pilóta Jochen Rindt eredményei nem számítottak a végelszámolásnál, Jacky Ickx nyerte. A szezon 1967. március 24-étől október 10-éig tartott, ezalatt 10 versenyt rendeztek.

A versenynaptár

Végeredmény 

Formula–2-es szezonok
F